Menora steht für:
 Menora, siebenarmiger jüdischer Leuchter
 Menora (Jahrbuch), Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte
 Menora (Tanz), thailändisches Tanzdrama im Süden Thailands und im Norden der Malaiischen Halbinsel
 Menora, ein Vorort der australischen Stadt Perth

Siehe auch:
 Menorah (Zeitschrift), deutschsprachiges jüdisches Familienblatt für Wissenschaft, Kunst und Literatur (1923–1932)